Населението на Украйна към 1 ноември 2017 г. е 42 418 235 души, според оценки на Държавната статистическа служба. Не е включено населението в автономна република Крим и град Севастопол, които след 2014 г. не са част от страната.

История 
Територията на днешна Украйна е била обитавана от източните славянски племена (поляни, северяни, дулеби, волиняни, бели хървати, уличи, тиверци, древляни) които формират днешните украинци и руснаци (8 – 9 век).

Населението на днешна Украйна през 1629 година е около 5 – 6 милиона души. През феодалната епоха растежа на населението е затруднен, поради честите войни, опустошителните епидемии и лоша реколта. През 1870 година населението достига 18.7 милиона души, а през 1913 година около 35 милиона души.

В края на 19-ти и началото на 20 век започва масова миграция на селското население от Украйна, за Сибир и Далечния изток, където се преселват около 1.6 милиона души. Значителна миграция има към САЩ и Канада, предимно от Западна Украйна – Галиция, Северна Буковина и Закарпатска Украйна (в състава на Австро-Унгария). В периода от 1895 до 1913 година мигрират 413 хиляди души. Миграцията продължава и в периода от 1919 до 1939 година.

Динамика

В административно-териториално отношение 
Динамика на населението в административно-териториално отношение (в хил.души):

В областните центрове

Гъстота на населението 

Средната гъстота на населението през 2007 година е 77.3 д/км2. Най-гъсто населена е Донецка област. Най-гъсто населените индустриални области са – Донецка (172.9 д/км2), Луганска, Днепропетровска (107.3 д/км2), Харковска, Лвовска (117.8 д/км2), Ивано-Франкивска и Чернивецка област. Най-слабо заселени области в Украйна са – Волинска (51.4 д/км2), Житомирска (44.1 д/км2) и Херсонска област (39.2 д/км2).

Възрастов състав 
(2008)
 0 – 14 години: 13,9% (мъже 3 277 905 / жени 3 106 012)
 15 – 64 години: 70% (мъже 15 443 818 / жени 16 767 310)
 над 65 години: 16,1% (мъже 2 489 235 / жени 4 909 386)

Прираст

Етнически състав

Езици 

Разпространение на майчините езици в Украйна (2001):

По области 
Разпространение на майчините езици по области (2001):

Образователно равнище

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници